

Cinema
 Il ragazzo della tempesta (Storm Boy) – film del 1976 diretto da Henri Safran
 Storm Boy - Il ragazzo che sapeva volare (Storm Boy) – film del 2019 diretto da Shawn Seet

Letteratura
 Storm Boy – romanzo del 1964 scritto da Colin Thiele